Курозвенцький — польське прізвище, походить від назви населеного пункту Курозвенкі.

Персоналії 
 Завіша Курозвенцький ( 12 січня 1382) — підканцлер коронний (1371—1373), канцлер великий коронний (1373—1379), єпископ краківський (1380—1382).
 Кшеслав Курозвенцький (пом. 1392) — каштелян сондецький (1375—1385), сандомирський (1384—1392); староста генеральний великопольський (1387—1389), староста луцький (1388).
 Кшеслав Курозвенцький (бл. 1440—1503) — куявсько-поморський єпископ (1494—1503), канцлер великий коронний (1484—1503).
 Станіслав Курозвенцький (1440–1482) — секретар королівський (1468–1473), секретар великий коронний (1473–1476), підканцлер (1476–1479) і канцлер коронний (1479–1482); пробст ґнєзненський, канонік краківський, келецький, ґнєзненський.

Польські прізвища